Hort (althochdeutsch für „Schatz, Vorrat“) steht für:

 Kinderhort, Einrichtung der Früherziehung und -bildung, siehe Kindertagesstätte
 Schulhort, Einrichtung zur Betreuung von Schülern nach Schulschluss

Hort ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Hort (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hort (Ungarn), Gemeinde im Komitat Heves, Ungarn

Hort ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Hort (* 1960), deutscher Architekt
 Fenton John Anthony Hort (1828–1892), englischer Theologe
 Hans-Peter Hort (1924–2010), Schweizer Grafiker, Illustrator und Bühnenbildner

 Robert Holzknecht von Hort (1838–1918), österreichischer Verwaltungsjurist und Justizminister
 Vlastimil Hort (* 1944), tschechisch-deutscher Schachspieler
 Wilhelm Hort (1878–1938), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Hortfund (Archäologie)
 Drachenhort (Schatz eines Drachen)
 Nibelungenhort (Schatz der Nibelungensage)

 Hordt (Begriffsklärung)
 Hortung (hamstern)